Konsulat RP w Użhorodzie (słow. Konzulát Polské republiky v Užhorodu) – niefunkcjonujący obecnie polski urząd konsularny w Użhorodzie, w ówczesnej Czechosłowacji, następnie na Węgrzech.

Placówka została ustanowiona początkowo jako wicekonsulat z kompetencją terytorialną która obejmowała Ruś Podkarpacką i żupy koszyckiej. Z chwilą zmniejszenia rangi konsulatu w Koszycach do agencji konsularnej, rozszerzyła się ona o żupę koszycką. Rangę do konsulatu podwyższono w 1933 (1933–1940). 

W konsulacie funkcjonowała placówka wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego WP, początkowo o kryptonimie "Ralf" (1933–1938), następnie "R.2" (1933–1938). Po przyłączeniu części Rusi Zakarpackiej do Węgier wicekonsulat RP w Użhorodzie przemianowany na konsulat RP w Ungvar. Tym samym wicekonsulat RP w Użhorodzie zakończył działalność jako placówka w Czechosłowacji.

Kierownicy wicekonsulatu

w okresie Czechosłowacji 
 1928–1930 – dr Zygmunt Zawadowski
 1930–1934 – Michał Marian Świerzbiński
 1934–1939 – Mieczysław Chałupczyński

w okresie Węgier 
 1939 – Jerzy Szczeniowski
 1939–1940 – Michał Czudowski

Siedziba 
Początkowo wicekonsulat mieścił się przy ul. Luckajeva (Luckaja) (Лучкая вул.) 3 (1928), ul. Žatkowicza (Юрія Жатковича вул.) 6 (1928–1935) następnie konsulat mieścił się przy ul. Lva Tolstého (Tolstoi) (Льва Толстого вул.) 13 (1935–1940), w budynku zajmowanym obecnie przez jeden z miejscowych szpitali – Szpital Obwodowy Inwalidów Wojennych i uczestników likwidacji awarii Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (Обласний шпиталь інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на Чорнобильскій АЕС).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Pradze
 Konsulat RP w Koszycach
 Konsulat RP w Chuszcie
 Ambasada RP w Budapeszcie
 Ambasada RP w Bratysławie
 Polsko-Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Akcja Łom

Przypisy

Bibliografia 
 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918–2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 Józef Szymeczek (opr.): Konsulaty RP w przedwojennej Czechosłowacji, Zwrot nr 3/2008, s. 9, [w:] 
 Agnieszka Korniejenko: Zakarpackie sny o niepodległości, Przemyski Przegląd Kulturalny, nr 2 (9) 2008

Stosunki polsko-czechosłowackie (II Rzeczpospolita)
Stosunki polsko-węgierskie
Użgorod
Ruś Podkarpacka
Użhorod